Международный теннисный турнир в Страсбурге 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2007 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Страсбурге с 21 по 26 мая 2007 года. Турнир являлся одним из последних соревнований соревнованием WTA перед Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Амели Моресмо (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Амели Моресмо уступает вой 2-й в сезоне и 22-й за карьеру финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Янь Цзы выигрывает свой 2-й в сезоне и 10-й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Чжэн Цзе выигрывает свой 2-й в сезоне и 10-й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2007

 Серия турниров 3-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Теннис
Май 2007 года
2007